Lieskovec est une commune slovaque du district de Humenné ;
 Lieskovec est une commune slovaque du district de Zvolen.